Grønholt kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Grønholt (Bangsbostrand Sogn) – en bebyggelse i Bangsbostrand Sogn, Frederikshavn Kommune
 Grønholt (Borup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Borup Sogn, Køge Kommune
 Grønholt (Bovense Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Bovense Sogn, Nyborg Kommune
 Grønholt (Grønholt Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grønholt Sogn, Fredensborg Kommune
 Grønholt Voldsted – et voldsted ved Grønholt i (Grønholt Sogn) hvor der tidligere har været et slot

 Grønholt (tysk: Grünholz) – to forskellige lokaliteter i Sydslesvig:
 Grønholt, Slesvig – en herregård